Кубок Англии 1952/1953 — 72-й розыгрыш старейшего футбольного турнира в мире, Кубка Футбольной ассоциации, также известного как Кубок Англии. Впервые в своей истории победу в турнире одержал «Блэкпул», в драматичном поединке, проигрывая за 3 минуты до конца матча, обыграв в финале на «Уэмбли» «Болтон Уондерерс» со счётом 4:3.

Календарь

Первый раунд 
На этом этапе турнира клубы третьего северного и третьего южного дивизионов Футбольной лиги присоединяются к командам, прошедшим через квалификационные раунды. Матчи были запланированы на 22 ноября 1952 года.

Второй раунд 
Матчи второго раунда были запланированы на 6 декабря 1952 года.

Третий раунд 
44 клуба Первого и Второго дивизионов футбольной лиги вступили в борьбу за трофей на этой стадии турнира. Матчи были запланированы на 10 января 1953 года.

Четвёртый раунд 
Матчи этого раунда были запланированы на 31 января 1953 года.

Пятый раунд 
Матчи пятого раунда были запланированы на 14 февраля 1953 года.

Шестой раунд 
Матчи шестого раунда прошли 28 февраля 1953 года.

Полуфиналы

Финал 

Финал 1953 года называют «Финалом Мэтьюза» в честь Стэнли Мэтьюза, показавшего невероятную игру в этом матче. Победу одержала команда «Блэкпул», а главным голеадором встречи стал Стэн Мортенсен, впервые в истории розыгрыша Кубка оформивший хет-трик в финале.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФА TheFA.com
 Сезон Кубка ФА 1952/53 на rsssf.com
 Сезон Кубка ФА 1952/53 на Soccerbase.com

1952
Англия
Футбол в Европе в 1952 году
Футбол в Европе в 1953 году
Спорт в Великобритании в 1952 году
Спорт в Великобритании в 1953 году